Der Kanton Nangis ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Fontainebleau, Melun und Provins, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Nangis. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001, zuletzt wiedergewählt 2008, Paule Noury (UMP).

Gemeinden
Der Kanton besteht aus 46 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Nangis aus den 17 Gemeinden Bannost-Villegagnon, Bezalles, Boisdon, La Chapelle-Rablais, Châteaubleau, La Croix-en-Brie, Fontains, Frétoy, Gastins, Jouy-le-Châtel, Maison-Rouge, Nangis, Pécy, Rampillon, Saint-Just-en-Brie, Vanvillé und Vieux-Champagne. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 254,02 km2.

Geschichte 
 Der Kanton, der ursprünglich zum Arrondissement Fontainebleau gehörte, wurde 1926 dem Arrondissement Provins zugeordnet. 

Kanton im Département Seine-et-Marne